Соревнования по стрельбе из лука в командном первенстве у женщин на летних Олимпийских играх 2012 года проходили 27—29 июля на территории лондонского стадиона Lord’s Cricket Ground. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменок из 12 стран.

Призёры

Соревнование

Квалификация 
В квалификации спортсменки выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел. Результат сборной складывается из суммы очков всех трёх спортсменок. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф. 4 команды, показавшие лучший результат в предварительном раунде, попадают сразу в четвертьфинал, а остальные 8 сборных начинают борьбу в 1/8 финала. Максимальное количество очков, которые могли набрать спортсменки равнялось 2160.

Плей-офф

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте игр